Watters ist der Familienname folgender Personen:

 Ethan Watters, US-amerikanischer Autor und Journalist
 George Watters II (* 1949), US-amerikanischer Tontechniker
 Jesse Watters (* 1978), US-amerikanischer Fernsehmoderator 
 John Watters (1903–1962), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 John Watters (* 1955), australischer Radrennfahrer
 Loras Joseph Watters (1915–2009), Bischof von Winona
 Lu Watters (1911–1989), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Mark Watters (* 1955), US-amerikanischer Komponist
 Tim Watters (Timothy John Watters; * 1959), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

Sonstiges:
 Mount Watters, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Waters